12-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 5 мая по 30 октября 2002. Путёвки в Первую лигу завоевали минский МТЗ-РИПО, «Пинск-900» и калинковичская «Вертикаль».

Итоговая таблица

См. также 
 Высшая лига 2002
 Первая лига 2002

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by

Футбол в Европе в 2002 году
Спорт в Белоруссии в 2002 году
Вторая лига Белоруссии по футболу